Az MKE a következő intézmények, egyesületek nevének rövidítése:

 Magyar Kémikusok Egyesülete
 Magyar Képzőművészeti Egyetem
 Magyar Könyvtárosok Egyesülete
 Magyarországi Kárpát-egyesület
 MKE Ankaragücü